Манзур-ул Хассан (, 15 января 1952) — пакистанский хоккеист (хоккей на траве), полевой игрок. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1976 года.

Биография 
Манзур-ул Хассан родился 15 января 1952 года.

В 1975 году в составе сборной Пакистана завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Куала-Лумпуре. Забив 7 мячей, стал лучшим снайпером чемпионата вместе с нидерландцем Тисом Крёйзе и поляком Стефаном Отулаковским.

В 1976 году вошёл в состав сборной Пакистана по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Монреале и завоевал бронзовую медаль. Играл в поле, провёл 4 матча, мячей не забивал.

Был чемпионом летних Азиатских игр 1974, 1978 и 1982 годов.

В 1973—1982 годах провёл за сборную Пакистана 154 матча, забил 101 мяч.

В 1989 году награждён орденом Совершенства.

Семья 
Младший брат Манзур-ула Хассана Абдул Рашид аль-Хасан (род. 1959) также выступал за сборную Пакистана по хоккею на траве, в 1984 году стал чемпионом летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.

Примечания 

Хоккеисты на траве Пакистана
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы Азиатских игр по хоккею на траве